

Live címmel

Albumok 
 Live (311-album), 1998
 Live (ABBA-album), 1986 
 Live (AC/DC-album), 1992
 Live (Alice in Chains-album), 2000 
 Live (Alison Krauss-album), 2002
 Live (America-album), 1977 
 Live (Anna Vissi-album), 2007
 Live (Angel Witch-album), 1977
 Live (Bad Brains-album), 1988
 Live (Bang Tango-album), 1998
 Live (Barclay James Harvest-album), 1974
 Live (B. B. King-album), 2008
 Live (Ben Granfelt Band-album), 1997
 Live (Black Crowes-album), 2002
 Live (Blind Guardian-album), 2003
 Live (Blondie-album), 1999
 Live (Bonnie Tyler-album), 2006
 Live (Bouncing Souls-album), 2005
 Live (Burning Spear-album), 1977
 Live (Candlemass-album), 1990
 Live (Catch 22-album), 2004
 Live (Champion-album), 2007
 Live (Chizh & Co-album), 1994
 Live (City and Colour-album), 2007
 Live (Clouseau-album), 2000
 Live (Donny Hathaway-album), 1972
 Live (The Dubliners-album), 1974
 Live (Ednita Nazario-album), 1994
 Live (Erykah Badu-album), 1997
 Live (The Fabulous Thunderbirds-album), 2001
 Live (Face to Face-album), 1998
 Live (Five.Bolt.Main-album), 2006
 Live (Fleetwood Mac-album), 1980
 Live (Generation X-album), 2005
 Live (Golden Earring-album), 1977
 Live (Happy Mondays-album), 1991
 Live (Iron Butterfly-album), 1970
 Live (Kaipa-album), 2005
 Live (Kingfish-album), 2000
 Live (Kix-album), 1993
 Live (Klinik-album), 1993
 Live (Lela Tsurtsumia-album), 2007
 Live (Leslie West-album), 1993
 Live (Luciano-album), 2000
 Live (Metal Church-album), 1998
 Live (Michael Nyman-album), 1994
 Live (Natalie MacMaster-album), 2002
 Live (New Grass Revival-album), 1989
 Live (New Riders of the Purple Sage-album), 1982
 Live (Northern Pikes-album), 2000
 Live (The Only Ones-album), 1989
 Live (Our Lady Peace-album), 2003
 Live (Poco-album), 1976
 Live (Pokolgép-album), 2001
 Live (Ray Charles-album), 1987
 Live (R.E.M.-album), 2007
 Live (Robert Rich-album), 1984
 Live (Robin Gibb-album), 2005
 Live (Running Wild-album), 2002
 Live (Saint Vitus-album), 1990
 Live EP (Sarah McLachlan), 1992
 Live (Sedes-album), 1993
 Live (SAHB-album), 1975
 Live (Sleepytime Gorilla Museum-album), 2003
 Live (The Smithereens-album), 1987
 Live (Soft Cell-album), 2003
 Live (Sophie B. Hawkins-album), 2006
 Live (Split Lip Rayfield-album), 2004
 Live (Styrofoam-album), 2005
 Live (Sunny Day Real Estate-album), 1999
 Live (Sweetbox-album), 2006
 Live (Tabitha's Secret-album), 1999
 Live (Tanya Tucker-album), 1982
 Live (Tátrai Band-album), 1996
 Live (Terri Hendrix-album), 1999
 Live (They Might Be Giants-album), 1999
 Live (Thunder-album), 1998
 Live (Tina Turner-album), 2009
 Live (Univers Zero-album), 2006
 Live (Usher-album), 1999
 Live (Vanessa Paradis-album), 1994
 Live (Weir/Wasserman-album), 1998
 Live (Włochaty-album), 1993
 Live (White Mice-album), 2006
 Live (Zebra-album), 1989

Videók 
Live (After Crying-DVD)
Live (Eurythmics-video)
Live (Shania Twain-DVD)

Live! címmel

Albumok 
 Live! (Anna Vissi-album)
 Live! (April Wine-album)
 Live! (The Beau Brummels-album)
 Live! (Bob Marley and The Wailers-album)
 Live! (Billy "Crash" Craddock-album)
 Live! (Cherish the Ladies-album)
 Live! (Dune-album)
 Live! (Habib Koité & Bamada-album)
 Live! (Isley Brothers-album)
 Live! (Jonathan Edwards-album)
 Live! (MC Hellshit & DJ Carhouse-album)
 Live! (The Police-album)
 Live! (Status Quo-album)
 Live! (Scott Henderson-album)
 Live! (Voltaire-album)

Film és televízió 
 Live! (film, 2005), holland film
 Live! (film, 2007), amerikai film Eva Mendes főszereplésével
 Live! (tv-csatorna), olasz zenei csatorna